Астана́ — топоним.

Город и его объекты 
 Астана — название столицы Казахстана в 1998—2019 годах и с 2022 года.
 «Астана» — название аэропорта «Нурсултан Назарбаев» до его переименования в 2017 году.
 «Астана-1» — железнодорожная станция.
 Астана Нурлы Жол — железнодорожная станция.
 «Астана» — концертный зал в городе Астана, Казахстан.
 «Астана Арена» — стадион в городе Астана, Казахстан.

Прочее 
 Астана (астане, остон) — у тюркских и иранских народов название священного захоронения, синоним арабского слова «мазар».
 Астана — средневековое городище (12—15 вв.). Находится на территории Кобдинского района Актобинской области.
 Астана — древнее кладбище (IV—VIII вв.) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
 Медаль «Астана» — государственная награда Казахстана.

 «Astana TV» — казахстанский телеканал.
 «Эйр Астана» — национальная авиакомпания Казахстана.
 Банк «Астана» — название АМТ Банка в период с 1994 по 2002 год.

Спортивные клубы и команды

Футбольные клубы

Другие виды спорта 
 «Астана» — казахстанско-швейцарская шоссейная велокоманда.
 «Астана» — казахстанская автомобильная команда, участвующая в Ралли «Дакар».
 «Астана» — казахстанский баскетбольный клуб из города Астана.
 «Астана» — казахстанский ватерпольный клуб из города Астана, выступающий в открытом чемпионате России.
 «Астана» — казахстанский женский волейбольный клуб из столицы Казахстана.
 «Астана» — казахстанский женский гандбольный клуб из столицы Казахстана.
 «Астана» — казахстанский хоккейный клуб из города Астана.